Юрий Николаевич Годин (1912—1962)— советский учёный в области геологии и геофизики, академик Академии наук Туркменской ССР (1959). Член КПСС с 1951.

Окончил Ленинградский горный институт (1936).
 1930—1932 наблюдатель, старший техник геофизических партии;
 1932—1934 прораб, начальник отряда, начальник геофизических партий объединения «Средазнефть»;
 1936—1941 геофизик- вычислитель, начальник геофизических партии преподаватель в Ленинградском горном институте, ВКГР;
 1941—1942 после начала войны участвовал в партизанском движении. В июле 1941 г. арестован и сослан в Сибирь. Освобожден весной 1942 г. со снятием всех обвинений.
 1942—1954 технорук, главный инженер — зам. управляющего Государственного союзного геофизического треста (ГСГТ);
 1954—1959 старший научный сотрудник, начальник экспедиции ВНИИ геофизики;
 1959—1960 руководитель отдела разведочной геофизики и сейсмологии при Президиуме АН Тур. ССР;
 1961 директор Института геологии АН Туркменской ССР.

Руководил геофизической разведкой на нефть в восточном Казахстане, Туркмении, на Русской платформе.

Один из первооткрывателей месторождений нефти и газа в Туркмении и Узбекистане. Определил перспективные области для разведки на нефть и газ на территории Туркмении, Татарской АССР и Башкирской АССР, Куйбышевской и Оренбургской областях РСФСР.

Доктор геолого-минералогических наук, академик Академии наук Туркменской ССР (1959).

Сталинская премия (1951) — за открытие месторождения нефти Кум-Даг.

Ленинская премия (1962) — за открытие и промышленную оценку крупнейшего Ленинского нефтяного месторождения в Туркменской ССР.

Источники 
 Ю. Н. Годин (1912—1962) /Ред. С. Р. Сергиенко. Ашхабад:, 1968.; Семенович В. В. Денисевич В. В.// Нефтяное хозяйство, 2009, № 10. -
 Юрий Николаевич Годин. [1912—1962]. [Некролог].— Изв. АН ТуркмССР, сер. фнз.-техн., хим. и геол. наук, No 1, с. 3 — 9, портр.
  Юрий Николаевич Годин (1912-1962) / Ред. С. Р. Сергиенко. - Ашхабад: Ылым, 1968. - 48с. 
 http://samara.rgantd.ru/searchrti/id/507/
 http://online.fliphtml5.com/vodf/kopv/#p=1
 Сборник «Профессионалы нефтегазовой отрасли. Книга 1» М.: ОАО Типография «Нефтяник», 1996.

Директора Института геологии АН Туркменской ССР